Zak peut renvoyer à :

Patronyme 
 Eugène Zak (1884-1926), peintre polonais.
 Iakov Zak (1913-1976), pianiste soviétique.
 Jiří Žák (1917-1986), jazzman tchécoslovaque, détenu de Buchenwald.
 Sonia Zak (1922-2015), essayiste et historienne des sciences française.

Télévision 
 Zak, série télévisée française d'Arthur Benzaquen diffusée en 2011 ;
 Zak Storm, super Pirate, série d'animation franco-italo-sud-coréenne diffusée depuis 2016.
 , organe de régulation des quatorze autorités régionales allemandes des médias

Personnalités portant ce prénom

Voir aussi 
 
Patronyme juif